Леон Томша, Леон I Томша відомий також як «Леон Воде» («Леон Воєвода») або «Alion» ((рум. Leon Tomșa; (? — липень 1632) — з 1629 по 1632 правитель Валахії.
 Томша (рум. Tomșa) — село у повіті Васлуй в Румунії. 
 Стефан VII Томша, Штефан (Стефан) VII Томша (іноді Томжа, пом. 5 травня 1564) — господар Молдови (8/10 серпня 1563 — березень 1564).